Екатерина Олеговна Кузнецова (; род. 12 июля 1987 года, Киев, Украинская ССР) — украинская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.

Профессионально занималась как вокалистка, около 10 лет пела в киевском хоре «Огонёк». Мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. На принятие решения повлиял спектакль — «Пигмалион» Бернарда Шоу, в котором играют Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев и его жена, Наталья Сумская. В 2009 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого . Сотрудничала с Киевским академическим Молодым театром.

Обучаясь в магистратуре, вела утренние эфиры на Первом национальном. После были съёмки в клипе «Городок» группы «Леприконсы» (2004).

Осенью 2008 года принимала участие в телепроекте украинского телеканала 1+1 «Танцую для тебя!», в котором победила в паре с Муратом Нуделем.

На экране дебютировала в 2006 году, сыграв небольшую роль в украинско-российском телесериале «Дьявол из Орли. Ангел из Орли».

Первый опыт в кино — роль в сериале «Возвращение Мухтара 2», где играла спортсменку. После — сериал «Только любовь». До этого снималась в сериалах «Начать сначала. Марта» (2008 год), «Женщина, не склонная к авантюрам» (2008 год), «Большая разница» (2008 год), «Сердцу не прикажешь» (2007 год), «Дьявол из Орли. Ангел из Орли» (2006 год). «Самый лучший фильм 3D». Снималась в сериале «Кухня».

29 сентября 2019 года приняла участие в телеигре «Форт Боярд» в команде с Ольгой Бузовой, Александром Бельковичем, Александром Роговым и с Евгением Папунаишвили.

В 2022 году уехала из России, выступив с критикой и осуждением  российского военного вторжения на Украину.

Личная жизнь 
Была замужем за актёром Евгением Прониным (официально с 2014 года). В марте 2015 года пара рассталась, но развод оформила лишь годом позже.

Фильмография 
  — Возвращение Мухтара 2 — Эльза
  — Психопатка — Елена, дочь юбиляра
  — Дьявол из Орли. Ангел из Орли — Мирей Ормонд
  — Сердцу не прикажешь — Майя Савельева, дочь поварихи
  — Большая разница — Полина
  — Начать сначала. Марта — Светлана Литвинова
  — Женщина, не склонная к авантюрам — Анжела, подруга Андрея
  — Только любовь — Алина
  — Совсем другая жизнь — Галина
  — Самый лучший фильм 3-ДЭ — Варя, девушка без памяти, сбитая Максом и Саней
  — Белые розы надежды — Аня, дочь Жени
 — — Кухня — Александра Павловна Бубнова, официантка ресторана Claude Monet 
  — Подари мне воскресенье — Лиза Коломийцева
  — Торговый центр — Анна Фадеева
  — Королева бандитов — Полина Поливанова
  — Залётчики — Бритни
  — Быстрее, чем кролики — Лена, проститутка/ секретарша (в альтернативной версии)
  — Чиста вода у истока — Лида Селезнёва
  — Королева бандитов 2 — Полина Поливанова
  — Год в Тоскане — Рита
  — Частное пионерское 2 — Алла Сергеевна, медсестра
  — Война полов — Юлия
  — Анка с Молдаванки — Аня Ксенаки
  — Гастролёры — Ева, племянница мэра, возлюбленная Микаса (8-я серия)
  — Напарницы — Юлия Соколова
  — Поездка за счастьем — Катя Игнатьева
  — Круговорот — Варвара Семёновна Гришина
  — Экспресс-командировка — Екатерина Игнатьева
  — Куба — Эрика Одинцова
  — Отчаянный домохозяин — Марина
  — Радуга в небе — Мария
  — Журналюги — Карина
  — Чужая кровь — Зиночка
  — Каждому своё — Вероника
  — Кто ты? — Инга Штефан, психотерапевт
  — Вокально-криминальный ансамбль — Рита, начинающая певица
  — Знахарь — Марина Семёнова, девушка, влюблённая в нейрохирурга Павла Андреева
  — Сумасшедшая свадьба 2 — Наталия Сердюк
  — Куба 2 — Эрика Одинцова
  — Тень звезды — Рената
  — Трейдер — Татьяна
  — Родком — Даша Афанасьева
  — Крюк — Лада Соколова, врач-кардиолог
  — Вампиры средней полосы — Анна Петровна Остроумова, вампир-следователь, капитан Смоленского уголовного розыска
  — Самка богомола — Лиза

Примечания

Ссылки 
 Катерина Кузнецова: Досье
 Фільмографія Катерина Кузнецова
 Екатерина Кузнецова: Досье на сайте «Вокруг ТВ»
 Екатерина Кузнецова: Профиль на сайте Odnoklassniki
 Екатерина Кузнецова снова откладывает свадьбу! // teleserialer.ru
 Молодая и перспективная Катя Кузнецова
 Екатерина Кузнецова из «Кухни»: «Две свадьбы мне сейчас не осилить!» // Комсомольская правда.
 Катя Кузнецова: Возвращение в два дэ // Maxim.

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого